Příjmení Wieser nosí více různých osobností:

 August Wieser (1848–1916) – politik, brněnský starosta, syn Josefa a synovec Františka Kristiána
 František Kristián Wieser (1800–1868) – český římskokatolický kněz a augustinián, bratr Josefa, strýc Augusta
 Friedrich von Wieser (1851–1926) – rakouský ekonom
 Joseph Wieser (1813–1866) – spisovatel a úředník, bratr Františka Kristiána, otec Augusta